

Presentación previa 
Matteo Donati y Stefano Napolitano eran ellos defensores del título, Donati decidió no participar este año y Napolitano perdió en cuartos de final.

Cabeza de serie 

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Primera ronda)
  Dustin Brown /  Philipp Petzschner (Primera ronda)

<ol start=3>
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko ''(Primera ronda)
  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Vercelli 2015